El término proteína G puede referirse a:

 Proteína G, una familia GTPasa que participa en la transducción de señales.
 Proteína G, una proteína de pared de ciertos Streptococcus capaz de unirse a anticuerpos.